Okręty US Navy o nazwie USS "Brownson":
 Pierwszy "Brownson" (DD-518) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i zatopiony w walce w 1943.
 Drugi "Brownson" (DD-868) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany w 1945 i skreślony z listy w 1976.

Brownson